Третник:

 Треть сохи. По правилам сошного письма, третник в дробной клади выражался 8 алтынами, откуда пол-пол-пол третника равнялись 6 деньгам. Был ещё сосуд, называвшийся третником, но вместимость его не определена.
 Оловянно-свинцовый сплав, содержащий около 1/3 свинца. Используется как припой.